

Литература 
Населённые пункты Краснооктябрьского района

См. также 
Список населённых пунктов Нижегородской области

 
Краснооктябрьский район